XIV. letní olympijské hry se uskutečnily ve dnech 29. července až 14. srpna 1948 v hlavním městě Velké Británie, Londýně. Londýn měl původně pořádat hry v roce 1944, ty se ovšem kvůli probíhající 2. světové válce neuskutečnily. Her se nemohli účastnit sportovci Německa a Japonska. Sovětský svaz označil hry za „nástroj imperialismu“ a svoji výpravu do Londýna nevyslal.

Her se zúčastnilo 4099 sportovců z 59 zemí, Československo reprezentovalo 69 sportovců, z toho 14 žen. V celkovém hodnocení se československá výprava s jedenácti medailemi umístila na 8. místě.

Počet medailí podle údajů mezinárodního olympijského výboru

Kandidátská města 

O uspořádání 14. olympijských her se ucházelo 5 dalších měst: Baltimore (USA), Lausanne (Švýcarsko), Los Angeles (USA), Minneapolis (USA) a Philadelphia (USA).

Československo na LOH 1948

Odkazy

Externí odkazy 
 
 Oficiální výsledky LOH 1948 na Olympedia 

 
Letní olympijské hry
Olympijské hry ve Spojeném království
Sportovní události v Londýně
Multisportovní události v roce 1948
Sport ve Spojeném království v roce 1948